Tollana est une planète fictive de l'univers de la série télévisée Stargate SG-1.

Histoire 
Tollana était le nouveau monde où vivaient les Tollans. Lorsque leur première planète, Tollan, fut détruite par des activités volcaniques, ils avaient été relocalisés par le SGC sur la planète des Nox. Depuis ce temps, les deux races ont réussi à construire une porte des étoiles pour se rendre sur Tollana. Tollana comportait plusieurs bâtiments en béton ainsi qu'un réseau de canons à ions, qui assuraient la protection de la planète. Tollana fut détruite par Tanith sur ordre d'Anubis, lorsqu'il aida SG-1 à empêcher les Tollans d’envoyer une bombe hors phase sur Terre.

Tournage 
 L'université Simon Fraser à Burnaby (Canada) sert de décors lors des scènes se déroulant sur la planète.

Références 

Planète de Stargate